El nombre José Bautista hace referencia a:
José Bautista, beisbolista dominicano (tercera base);
José Bautista, beisbolista dominicano (lanzador);
 José Bautista, pintor español;
José Bautista Chícheri, político español.